Ocloyas puede referirse a:

 Ocloyas, localidad de la Provincia de Jujuy en Argentina;
 Ocloya, pueblo indígena que da nombre a la localidad.